Гри́цик (Limosa) — рід птахів родини Баранцевих (Scolopacidae).

 Грицик Андрій Романович — вчений-винахідник, доктор фармацевтичних наук, професор.
 Грицик Володимир Володимирович (1941—2013) — вчений, член-кореспондент Національної академії наук України. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
 Грицик Роман Васильович (1986—2014) — український військовик, молодший сержант, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Грицики (Capsella) — рід рослин з родини Капустяних (Brassicaceae).